Necrosis (englisch: Nekrose) bezeichnet: 
 Necrosis (chilenische Band), eine ehemalige chilenische Thrash-Metal-Band
 Necrosis (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Death-Metal-Band
 Necrosis, deutscher Titel Blood Snow, US-amerikanischer Spielfilm von Jason Robert Stephens aus dem Jahr 2009
 Necrosis, Sublabel des Musiklabels Earache Records